Vaulx (Haute-Savoie)
 Vaulx (Pas-de-Calais)